Ахлёстышев — русская фамилия.

Известные носители 
 Ахлёстышев, Александр Дмитриевич (?—1851) — русский контр-адмирал Георгиевский кавалер (капитан 1-го ранга; № 5403; 6 декабря 1836).
 Ахлёстышев, Дмитрий Дмитриевич (1796—1875) — русский генерал от инфантерии, сенатор.
 
 Ахлёстышев, Павел Дмитриевич (1845—1933) — русский государственный деятель, вице-губернатор Московской губернии, губернатор Тверской губернии; тайный советник.

См. также 
 Ахлёстышева (мыс)